kontrakt różnicy kursowej (ang. contract for difference, CFD)
 obliczeniowa mechanika płynów (ang. computational fluid dynamics, CFD)